Injekční aplikace je aplikace do těla provedená injekční jehlou. Touto formou mohou být podávány přípravky u nichž je žádoucí rychlé působení či působení v určitém místě.

Druhy injekčních aplikací 
 Intrakutánně, intradermálně – i.d. – do kůže
 Subkutánní – s.c. – pod kůži
 Submukózně – pod sliznici
 Intramuskulárně – i.m. – do svalu - nitrosvalová aplikace
 Intravenózně – i.v. – do žíly
 Intraarteriálně – i.a. – do tepny
 Intrakardiálně – i.c. – do srdce
 Intramedulárně – do kostní dřeně
 Intralumbálně, intrathekálně – do páteřního kanálu
 Intraperitoneálně – do břišní dutiny
 Intraartikulárně – do kloubu
 Periartikulárně – p.a. – do okolí kloubů
 Epidurálně – do prostotu míšních obalů;
 Periorbitálně – do okolí očnice
Lékařská terminologie